Sd.Kfz. 7 — немецкий полугусеничный тягач. Как и все полугусеничные тягачи, выпускавшиеся в годы войны в Германии, тягач SdKfz 7 имел передний управляемый автомобильный мост и гусеничный движитель. С каждого борта движителя оборудовалось по шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков. Ширина гусеницы составляла 360 мм.

Технические характеристики 
 Масса  9700 кг
 Экипаж  12 человек
 Длина  6850 мм
 Ширина  2350 мм
 Высота  2600 мм
 Ширина гусениц  360 мм
 Двигатель  Maybach HL 62
 Мощность двигателя  140 л.с.
 Коробка передач 5-скоростная
 Диапазон скоростей от 3,5 до 50 км/ч
 Скорость по шоссе до 50 км/ч
 Запас хода по шоссе  250 км
 Запас топлива 215 л

Feuerleitpanzer 
Машина управления запуском ракет V2, она же Aggregat 4 (A4). Одна машина должна была обеспечивать запуск двух ракет. 
 
Прототип был построен на шасси Büssing-NAG BN 10 H. На шасси была установлена бронированная рубка, сваренная из 10-15 мм бронелистов.

Серийные машины строились на шасси KM m 11 (8t Zugkraftwagen). Всего в 1944 году было построено 49 экземпляров (10 в марте, 10 в апреле, 4 в мае, 10 в июне, 12 в октябре и последние 3 в ноябре).

Использовались в Artillerie-Abteilung (mot) 485, 3.Batterie/Artillerie-Abteilung (mot) 836 и SS-Werfer-Batterie 500. Боевое применение состоялось 8 сентября 1944 года, когда Artillerie-Abteilung (mot) 485 произвел пуск ракет, нацеленных на Лондон.

Sd.Kfz. 7/1, 7/2 (ЗСУ) 

*Из них 50 Sd.Kfz. 7/1 и 13 Sd.Kfz. 7/2

**Разбивка на модификации отсутствует. Всего во второй половине 1942 года собрали 261 ЗСУ.

Итого с 1940 по 1945 годы выпустили 1789 машин обоих модификаций.

Полугусеничные автомобили военного назначения
Артиллерийские тягачи
Автомобили военного назначения по алфавиту
Автомобили военного назначения Германии
Автомобили Второй мировой войны